Пророчество:

 Пророчество — сообщение, содержащее информацию, считающуюся полученной в результате откровения или под воздействием особого вдохновения, возможно содержащее предсказание.
Ленинское пророчество
 Пророчество о папах
 Самореализующееся пророчество — психологический феномен.

Названия произведений 

 «Пророчество» — фильм (1979).
 «Пророчество» — серия американских мистических триллеров, включающая три фильма:
 «Пророчество» (1995)
 «Пророчество 2» (1998)
 «Пророчество 3» (2000)